Парламентские выборы в Швейцарии проходили 25 октября 1925 года Свободная демократическая партия осталась самой крупной парламентской партией, сохранив 60 из 198 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Выборы 1925 года
1925 год в Швейцарии
Выборы в Швейцарии